Первая футбольная лига Македонии 2001/2002 () — 10-й сезон чемпионата Македонии по футболу. Он начался 12 августа 2001 года и закончился 29 мая 2002 года.

Клубы-участники

Первый этап

Второй этап

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Македонии на rsssf.com

2001/2002
Македония
Македония
2001 год в Северной Македонии
2002 год в Северной Македонии
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002